Okręg lipawski (łot. Liepājas rajons) – okręg w zachodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: windawskim, Kuldīga, Saldus oraz z Litwą.

Lipawa
Lipawa